Levittown kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Levittown (New York)
Levittown (Puerto Rico)
Levittown (Pennsylvania)